Losjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Losjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (70,2 ha)
Losjön (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (28,6 ha)
Losjön, Östergötland, sjö i Linköpings kommun och Åtvidabergs kommun,  (39,3 ha)
Losjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (8,72 ha)
Losjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (41,3 ha)
Losjön, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (39,5 ha)
Losjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (1,51 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn